L.A. Confidential steht für: 
 L.A. Confidential, deutscher Titel Stadt der Teufel, Roman von James Ellroy aus dem Jahr 1990
 L.A. Confidential (Film), Verfilmung des Romans durch Curtis Hanson aus dem Jahr 1997
 L.A. Confidential, Buch (2005) von Pierre Ballester über das Doping des US-amerikanischen Radrenn-Stars Lance Armstrong